Лопушной — русская фамилия. Известные носители:

 Лопушной, Вячеслав Михайлович (род. 1945) — русский поэт, прозаик, эссеист.
 Лопушной, Денис Вячеславович (род. 1977) — российский шахматист, гроссмейстер (2000).